est le nom néerlandais de la ville belge de Gand.
 Le substantif féminin gent qui désigne, vers 1100, une nation ou un peuple, n'est plus utilisé, dans le langage courant, qu'avec le sens d'un ensemble d'êtres humains ou d'animaux : par exemple la gent féminine, la gent masculine, la gent ailée, la gent trotte-menu. Du reste, le t final ne se prononce pas en français standardisé.

Voir aussi 
 , pluriel latin de gens (groupe familial patrilinéaire de la Rome antique).
  , journal périodique italien